Лев Пучко́в:
 Пучков, Лев Александрович (1938—2021) — член-корреспондент РАН, ректор МГГУ (1987—2007), президент МГГУ.